Wüörner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Wüörner (1705–1764), Schweizer Politiker, Landammann
 Johann Sebastian Wüörner (1649–1727), Schweizer Politiker, Landammann